Vandel bezeichnet:

 Vandel (Vejle Kommune), Ortschaft in der dänischen Vejle Kommune

Vandel ist der Familienname von:
 Albert Vandel (1894–1980), französischer Zoologe
 Jean-Gaston Vandel, Pseudonym der belgischen Schriftsteller Jean Libert und Gaston Vandenpanhuyse